Il singolare del torneo di tennis Jerusalem Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gilad Bloom che ha battuto in finale Maurice Ruah 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Christian Saceanu (primo turno)
 Fernando Meligeni (primo turno)
 Alexander Mronz (quarti di finale)
 Gilad Bloom (Campione)

 David Rikl (semifinali)
 Chris Wilkinson (primo turno)
 Maurice Ruah (finale)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Jerusalem Challenger 1993